Holthöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Holthöfer (1883–1958), deutscher Jurist und Politiker
 Werner Holthöfer (* 1922), deutscher Radrennfahrer